TUI Airlines Belgium S.A., conosciuta anche commercialmente come TUI fly Belgium, è una compagnia aerea charter belga con sede a Zaventem e con base operativa presso l'Aeroporto di Bruxelles-National, parte del gruppo TUI.

Dalla fondazione, avvenuta nel 2005, fino a al 18 ottobre 2016 veniva commercializzata come Jetairfly.  Fino al 2012 ha effettuato voli charter per poi specializzarsi in voli di linea a basso costo principalmente verso le mete di vacanza europee. Jetairfly è la seconda maggiore compagnia aerea del Belgio dopo Brussels Airlines.

Oltre a TUI Airlines Belgium, fanno parte del gruppo TUI anche l'olandese TUI fly Nederland, la francese Corsair International, la tedesca TUI fly, la britannica Thomson Airways e la svedese TUIfly Nordic, con una flotta complessiva di oltre 150 velivoli.

TUIfly opera un network di 163 rotte che collegano 105 aeroporti sul Mar Mediterraneo, Mar Rosso, Caraibi, Isole Canarie, Africa ed Asia. La base principale è l'Aeroporto di Bruxelles, ma i voli sono gestiti anche da altri sei aeroporti: l'Aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud, l'Aeroporto di Liegi-Bierset, l'Aeroporto di Ostenda e l'Aeroporto di Anversa-Deurne in Belgio, l'Aeroporto Internazionale Mohammed V di Casablanca e l'Aeroporto di Marrakech-Menara in Marocco.

Storia 

TUI Airlines Belgium è stata fondata nel novembre 2003 come compagnia aerea del tour operator belga Jetair, parte del gruppo turistico TUI. I piani originali erano di utilizzare due aerei, ma dopo che la compagnia charter Sobelair (precedente vettore del tour operator Jetair) ha cessato le operazioni di volo, Jetairfly ha dovuto inserire in flotta 5 velivoli.

Il 23 novembre 2005 la compagnia ha preso il nome Jetairfly, come parte del progetto di rebranding "Jetair".

Nel mese di ottobre 2009 è entrato in servizio un Boeing 767-300ER; questo velivolo presenta una livrea differente dal resto della flotta, infatti il nome Jetairfly è stato sostituito dalla scritta "gestito da TUI Airlines Belgium", ciò per permettere l'utilizzo dell'aereo anche agli altri tour operator del gruppo.

Nel gennaio 2012 Jetairfly ha annunciato che Jet4you, compagnia aerea low cost marocchina, sussidiaria del gruppo TUI, sarebbe stata pienamente integrata in Jetairfly. La fusione è stata completata nel mese di aprile 2012.

Nel marzo 2012 Jetairfly ha cominciato ad operare unicamente voli di linea a basso costo, mentre in precedenza una parte dei suoi voli erano charter; in conseguenza di ciò tutti i voli possono essere prenotati in entrambe le direzioni anche da parte di cittadini non risiedenti nell'Unione europea.

All'inizio del 2013 Jetairfly è stata la prima compagnia aerea turistica al mondo a introdurre in flotta l'Embraer 190. Nell'autunno del 2013 è stata inaugurata presso l'aeroporto di Bruxelles Jetairport, la nuova struttura contenente gli uffici e gli hangar di manutenzione. Nel dicembre 2013 Jetairfly è stata la prima compagnia aerea belga ad introdurre in flotta il nuovo Boeing 787 Dreamliner.

Il 14 novembre 2014 Jetairfly ha siglato un accordo di wet lease con ECAir, la compagnia di bandiera della Repubblica del Congo, per la fornitura di quattro aeromobili completi di equipaggio a partire da metà 2015.

Il 13 maggio 2015 il Gruppo TUI ha annunciato che entro il 2018 tutte e cinque le compagnie aeree di proprietà saranno riunite sotto il marchio TUI, pur mantenendo ciascuna il proprio certificato di operatore aereo. Il 18 ottobre 2016 è stato infatti l'ultimo giorno di operazioni con il marchio Jetairfly, in quanto dal giorno successivo ha assunto il nome di TUIfly o TUIfly Belgium, se si intende distinguerla dalle altre del gruppo.

Flotta

Flotta attuale 
A dicembre 2022 la flotta di TUI Airlines Belgium è così composta:

Flotta storica 
TUI Airlines Belgium operava in precedenza con i seguenti aerei:

 Airbus A320-200
 Airbus A321-200
 Airbus A330-200
Boeing 737-400
Boeing 737-500
Boeing 767-300ER

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Compagnie aeree belghe
Compagnie aeree charter
Belgium